Olimpiada Wiedzy o Mediach – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie, organizowana od roku szkolnego 2014/2015 przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z innymi szkołami wyższymi. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Patronami olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach w społeczeństwie,
 promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej,
 doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych na podstawie posiadanych informacji.

Tematyka olimpiady obejmuje treści programowe dotyczące historii i zasad funkcjonowania mediów, ujęte w podstawie programowej, zwłaszcza w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, język polski i historia, realizowanych na poziomie rozszerzonym.

Etapy 
 I etap (szkolny) - polega na wykonaniu przez uczniów pracy (fotokasty, eseje, fotoreportaże, filmy) na jeden z zadanych tematów. Do drugiego etapu w każdym okręgu zakwalifikowanych zostaje maksymalnie 100 uczestników, których prace oceniane są najwyżej.
 II etap (okręgowy) - odbywa się w 15 uniwersytetach, przy których powołane zostały komitety okręgowe i polega na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy o mediach. Dziesięciu uczestników z każdego okręgu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu, zakwalifikowanych zostaje do zawodów centralnych. 
 III etap (finał) - centralny etap Olimpiady odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim, trwa dwa dni i składa się z dwóch części. Pierwsza – to ponownie test wiedzy o mediach. Następnie, najlepsza „dwunastka” występuje przed publicznością podczas quizu, w trakcie którego walczy o nagrody i tytuł zwycięzcy IX edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Komitety okręgowe 
Komitety okręgowe olimpiady powołane są na następujących uczelniach:
 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (województwo lubelskie) 
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (województwo wielkopolskie)
 Uniwersytet Gdański (województwo pomorskie)
 Uniwersytet Jagielloński (województwo małopolskie – co 2 rok)
 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (województwo małopolskie – co 2 rok)
 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (województwo świętokrzyskie)
 Uniwersytet Łódzki (województwo łódzkie)
 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie)
 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (województwo podkarpackie)
 Uniwersytet Szczeciński (województwo zachodniopomorskie)
 Uniwersytet Śląski w Katowicach (województwo śląskie)
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie)
 Uniwersytet w Białymstoku (województwo podlaskie)
 Uniwersytet Wrocławski (województwo dolnośląskie i województwo opolskie)
 Uniwersytet Warszawski (województwo mazowieckie)
 Uniwersytet Zielonogórski (województwo lubuskie).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dziennikarstwo
Media
Mediach
Społeczeństwo informacyjne
Uniwersytet Warszawski